Montblanch kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montblanc (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Montblanc, Katalonien – kommun, Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar